Суру:

 Суру — село на півночі Естонії у волості Куусалу, повіт Харьюмаа. 
 Суру — долина в Ладакх в штаті Джамму та Кашмір. 
 Суру — річка в Джамму та Кашмірі. 
 Суру — одна з 45 провінцій Буркіна-Фасо. Входить до складу регіону Буклі-ду-Мухун.